— японська сейю. Працює на Production Baobab.

Відомі ролі

Аніме-серіали

1999 
 Ojamajo Doremi (Айко Сеноо)

2000 
 Ojamajo Doremi# (Айко Сеноо)

2001 
 Mo~tto! Ojamajo Doremi (Айко Сеноо)
 Cosmic Baton Girl Comet-san (Нене Тоукічі)
 Haré+Guu (Марі)

2002 
 Ojamajo Doremi DOKKAAN! (Айко Сенооо)
 Magical Shopping Arcade Abenobashi (Арумі Асахіна)
 Azumanga Daioh (Аюму Касуґа)
 Hamtaro (Хітомі-чан)
 Petite Princess Yucie (Ґленда)
 GetBackers (Отова Мадока)

2003 
 .hack//Legend of the Twilight (Мірейлле)
 Stellvia of the Universe (Аріса Ґленнорс, Міа Ґленнорс)
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch (Еріру)
 Scrapped Princess (Сенесс Лулу Ґіат)
 Da Capo (Мако Мідзукоші)
 Maburaho (Куріко Кадзецубакі)

2004 
 Elfen Lied (Нана)
 Futari wa Pretty Cure (young Sanae Yukishiro)
 Saiyuki Gunlock (Shudou/Junhua)
 Mahō Sensei Negima! (Evangeline A.K. McDowell)
 Magical Girl Lyrical Nanoha (Amy Limiette)
 Bleach (Іноуе Оріхіме, young Ichigo Kurosaki)
 Grenadier - The Senshi of Smiles (Mikan Kurenai)
 Girls Bravo (Lisa Fukuyama)

2005 
 Mahō Sensei Negima (Evangeline A.K. McDowell)
 Glass Mask (Yuki Egawa)
 Best Student Council (Rein Tsunomoto)
 Trinity Blood (Seth Nightroad)
 D.C.S.S. ~Da Capo Second Season~ (Mako Mizukoshi)
 Magical Girl Lyrical Nanoha A's (Amy Limiette)
 Hell Girl (Chie Tanuma)
 Girls Bravo (2nd season) (Lisa Fukuyama)

2006 
 Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora (Female reporter, Miyuki Mizutani)
 The Melancholy of Haruhi Suzumiya (Tsuruya)
 Otogi-Jūshi Akazukin (Lily)
 Chocotto Sister (Marumo Tamami)
 Negima!? (Evangeline A.K. McDowell)
 Бліч (Orihime)
 Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto (Kobako)
 Inukami! (Sendan)
 Nanatsuiro Drops (Yuuki Nona)

2007 
 Kyoshiro to Towa no Sora (Setsuna)
 Lovely Complex (Mayu Kanzaki)
 Nagasarete Airantō (Sakuya)

2008 
 Шіґофумі: Листи з потойбіччя (Канака)
 Amatsuki (Shinshu)

2009 
 Princess Lover! (Yuu Fujikura)
 The Melancholy of Haruhi Suzumiya (Tsuruya-san)
 Ikkitousen: Great Guardians (Saji Genpou)
 Tegami Bachi (Nero)

2010 
 Omamori Himari (Kuesu Jinguuji)
 Ikkitousen: Xtreme Xecutor (Saji Genpou)
 Amagami SS (Kanae Itō)

2011 
 Kore wa Zombie Desu ka? (Delusion Eucliwood #7)
 Mirai Nikki (Hinata Hino)

2012 
 Kuromajo-san ga Toru!! (Mai Ichiro)
 Tantei Opera Milky Holmes: Act 2 (Coron-chan)

OVA 
 Love Hina Again (Kuro)
 Haré+Guu Deluxe (Mary)
 True Love Story (Kamiya Nayu)
 Kingdom of Chaos - Born to Kill (Mara)
 Bleach — Memories in the Rain (Іноуе Оріхіме)
 Ojamajo Doremi Na-i-sho (Aiko Senoo)
 Mahou Sensei Negima! Haru (Evangeline A.K. McDowell)
 Top wo Nerae 2! (Serpentine Twin)
 Elfen Lied (Нана)
 Negima! Ala  (Evangeline A.K. McDowell)

Повнометражні аніме 
 Ojamajo Doremi # (movie) (Aiko Senoo)
 Mo~tto! Ojamajo Doremi Kaeru Seki no Himitsu (Aiko Senoo)
 Azumanga Daioh (Ayumu «Osaka» Kasuga)
 Appleseed (Hitomi)
 Bleach: Memories of Nobody (Іноуе Оріхіме)
 Bleach: The DiamondDust Rebellion (Іноуе Оріхіме)
 Bleach: Hell Verse (Іноуе Оріхіме)
 Tekken: Blood Vengeance (Alisa Bosconovitch)
 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (Tsuruya)

Ігри 
 Arcana Heart 3 Scharlachrot
 Azumanga Donjara Daioh (Ayumu «Osaka» Kasuga)
 Bleach: Hanatareshi Yabou (Іноуе Оріхіме)
 D.C.P.S. ～Da Capo Plus Situation～ (Mako Mizukoshi)
 D.C.F.S. ～Da Capo Four Seasons～ (Mako Mizukoshi)
 Dragon Ball Heroes (Avatar: Saiyan (female), Hero-type)
 Gokujō Seitokai (Rein Tsunomoto)
 Ikkitousen: Eloquent Fist (Saji Genpou)
 Ikkitousen: Xross Impact (Saji Genpou)
 Infinite Undiscovery (Komachi)
 Musashi: Samurai Legend (Maki)
 Never 7: The End of  (Kurumi Morino, Haruka Higuchi)
 Ojamajo Adventure: Naisho no Mahou (Aiko Senoo)
 Princess Maker 5 (Imagawa Emili)
 Project X Zone (Alisa Bosconovitch)
 Stellvia of the Universe (Arisa Glennorth)
 Street Fighter X Tekken (Alisa Bosconovitch)
 Suikoden Tierkreis (Moana)
 Summon Night 4 (Lisher)
 Summon Night EX Thesis Yoake no Tsubasa (Piar)
 Tales of Innocence (Hermana Larmo)
 Tekken 6: Bloodline Rebellion (Alisa Bosconovitch)
 Tekken Revolution (Alisa Bosconovitch)
 Tekken Tag Tournament 2 (Alisa Bosconovitch)
 Tekken 3D: Prime Edition (Alisa Bosconovitch)

Дубляж 
 Чарлі і шоколадна фабрика
 Power Rangers: Lost Galaxy (Kendrix Morgan (Valerie Vernon))
 Power Rangers: Lightspeed Rescue (Kendrix Morgan (Valerie Vernon))

Примітки

Посилання 
 Мацуока Юкі  на сайті компанії Production Baobab.
 Мацуока Юкі  на сайті Anime News Network.
 Мацуока Юкі на сайті AniDB.

Сейю
Уродженці Осаки